Walter von Unruh ist der Name folgender Personen:

* Walter von Unruh (Generalmajor) (1875–1945), deutscher Generalmajor, Stadtkommandant von Warschau
 Walter von Unruh (General der Infanterie) (1877–1956), deutscher General der Infanterie